Мичурино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мичурино — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Мичурино — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Мичурино — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Мичурино — прежнее, до 2007 года, название села Акбулак Аршалынского района Акмолинской области.
 Мичурино — прежнее, до 2007 года, название села Майтобе Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

Молдавия 

 Мичурино — прежнее, до 1990-х годов, название села Мичурин в Дрокиевском районе.

Россия 
 Мичурино — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Мичурино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Мичурино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Мичурино — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Мичурино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Мичурино — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Мичурино — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Мичурино — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Мичурино — село в Ардонском районе Северной Осетии.
 Мичурино — село в Тюменском районе Тюменской области.
 Мичурино — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мичурино — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 
 Мичурино — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Мичурино — село в Первомайском районе Николаевской области.